Władysław Minkiewicz (1913–1988) – tłumacz literatury, powstaniec warszawski
 Władysław Minkiewicz (ur. 1945) – polski dziennikarz